Fodor Ákos (1945–2015) költő, műfordító
 Fodor Ákos (1954–2022) válogatott röplabdázó, edző